Михаил Жирмунский:
 Жирмунский, Михаил Евгеньевич (род. 1965) — российский художник.
 Жирмунский, Михаил Матвеевич (1895—1974) — советский экономикогеограф.